Buzești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 

 Buzești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Buzești (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Buzești (Olt), Dorf im Kreis Olt